Podhorany est le nom de trois villages de Slovaquie :
 Podhorany, dans le district de Prešov, dans la région de Prešov ;
 Podhorany, dans le district de Nitra, dans la région de Nitra ;
 Podhorany, dans le district de Kežmarok, dans la région de Prešov.

Voir aussi 
 Podhořany u Ronova, village de la région de Pardubice en République tchèque.